2 miejscowości w Polsce: 
 Mystki – wieś w woj. lubuskim, w pow. gorzowskim, w gminie Lubiszyn 
 Mystki – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wrzesińskim, w gminie Nekla

Zobacz też: Mystki-Rzym